Il singolare del torneo di tennis Puerto Rico Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Raffaella Reggi che ha battuto in finale Sabrina Goleš 7–6(4), 4–6, 6–3.

Teste di serie 

 Lori McNeil (quarti di finale)
 Robin White (primo turno)
 Raffaella Reggi (campionessa)
 Sabrina Goleš (finale)

 Michelle Torres (primo turno)
 Marianne Werdel (semifinali)
 Mercedes Paz (primo turno)
 Eva Pfaff (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Open 1986